Attila Nagy se poate referi la unul din următorii:

 Attila Nagy (1933–1992), actor, regizor și deputat maghiar
 Attila Nagy (n. 1942), psiholog, sociolog și cercetător maghiar
 Attila Nagy (n. 1952), matematician maghiar
 Attila Nagy (n. 1954), poet maghiar din România, publicist pe teme medicale
 Attila Nagy (1955–2021), regizor de teatru, istoric de teatru și inginer maghiar
 Attila Nagy (n. 1962), canotor maghiar
 Attila Nagy (n. 1966), jucător de badminton maghiar
 Attila Nagy (n. 1975), istoric și editor maghiar
 Attila Nagy (n. 1976), primar al comunei Zetea din România
 Attila Nagy (n. 1982), poet, scriitor, cântăreț
 Attila Nagy (n. 1988), atlet român 
 Attila Nagy (?), fotbalist (Dunaújvárosi FC)
 Attila Nagy (1968), politician, președinte al Mi Hazánk Mozgalom din Budapesta

 Persoane cu nume asemănătoare
 Kristóf Attila Nagy (1963–1998), scriitor și poet maghiar